El término Brown puede referirse a:

Personajes 
 Alfred Reginald Radcliffe-Brown, antropólogo inglés.
 Amy Brown, dibujante de Estados Unidos.
 Arthur Whitten Brown, aviador del Reino Unidos.
 Barnum Brown, paleontólogo de Estados Unidos.
 Chester Brown, escritor de historietas de Canadá.
 Dan Brown, novelista de Estados Unidos.
 David McDowell Brown, astronauta de Estados Unidos.
 Earle Brown, compositor de Estados Unidos.
 Fredric Brown, escritor de ciencia ficción de Estados Unidos.
 Ford Madox Brown, pintor del Reino Unido.
 George Edwards Brown, marino del Reino Unido.
 Gordon Brown, político del Reino Unido.
 Guillermo Brown , marino de Argentina,  es considerado el Padre de la Armada Argentina. 
 Harold Brown, científico y político de Estados Unidos.
 Herbert Charles Brown, químico y premio Nobel de química del Reino Unido.
 Lancelot Brown, arquitecto y paisajista del Reino Unido.
 Louise Brown, primera persona que nació a partir de una fecundación in vitro.
 Michael (Mike) E. Brown, físico de Estados Unidos.
 Michael Stuart Brown, médico de Estados Unidos.
 Rita Mae Brown, escritora de Estados Unidos.
 Robert Brown, botánico del Reino Unido.
 Sam O. Brown, director de cine de Estados Unidos.
 Sandra Brown, escritora de Estados Unidos.
 Tom Brown, escritor del Reino Unido.
 Walter A. Brown, figura de Estados Unidos.

Deportistas 
 Andre D. Brown, baloncestista de Estados Unidos.
 C.J. Brown, futbolista de Estados Unidos.
 Collier "P.J." Brown, baloncestista de Estados Unidos.
 Devin Brown, baloncestista de Estados Unidos.
 Kwame Brown, baloncestista de Estados Unidos.
 Geoffrey "Geoff" Brown, tenista de Australia.
 Graeme Brown, ciclista de Australia.
 Herb Brown, entrenador de baloncesto de Estados Unidos.
 Jorge Gibson Brown, futbolista de Argentina.
 Alfredo Brown, futbolista de Argentina.
 José Luis Brown, futbolista de Argentina.
 Albert Kedrick Brown, baloncestista de Estados Unidos.
 Melvin Brown, futbolista de México.
 Panamá Al Brown, boxeador de Panamá.
 Paul Brown, entrenador de fútbol americano de Estados Unidos.
 Roberto Brown, futbolista de Panamá.
 Shannon Brown, baloncestista de Estados Unidos.
 Thomas "Tom" Brown, Jr., tenista de Estados Unidos.
 Wes Brown, futbolista del Reino Unido.
 Mark Brown, futbolista del Reino Unido.
 Tim Brown, futbolista de Nueva Zelanda.

Artistas 
 Aaron Brown, actor de Estados Unidos.
 Bobby Brown, cantante de Estados Unidos.
 Bootie Brown, cantante de rap de Estados Unidos.
 Carlinhos Brown, cantante y compositor de Brasil.
 Clifford Brown, músico de Estados Unidos.
 James Joseph Brown, cantante de Estados Unidos.
 Joseph Evans Brown, actor y cómico de Estados Unidos.
 Foxy Brown, cantante de rap de Estados Unidos.
 Melanie Janine Brown, integrante de las Spice Girls.
 Michel Brown, actor y cantante de Argentina.
 Patrick "Sleepy" Brown, cantante y productor de Estados Unidos.
 Orlando Brown, actor y cantante de rap de Estados Unidos.
 Richard "Rabbit" Brown, músico de Estados Unidos.
 Rex Robert Bro, músico de heavy metal de Estados Unidos.
 Robert James Brown, actor del Reino Unido.
 Ruth Brown, cantante de Estados Unidos.
 Rebeka Brown, vocalista música electrónica.

Personajes de ficción 
 Andy Brown, personaje de ficción de Everwood.
 Dr. Emmett Lathrop Brown, personaje de ficción de la película Volver al futuro.
 Lavender Brown, personaje de ficción de Harry Potter.
 Padre Brown, personaje de ficción creado por el novelista G. K. Chesterton.

Geografía 
 Almirante Brown,  localidades de Argentina.
 Base Brown, base antártica de Argentina.
 Villa Brown, localidad del partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Isla Brown, isla en el Estrecho de Georgia, Estados Unidos.
 Brown City, ciudad de Míchigan, Estados Unidos.

Instituciones 
 Brown Bears, equipo deportivo de Estados Unidos.
 Club Almirante Brown, club deportivo de San Justo, Partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina.
 Club Atlético Almirante Brown (Arrecifes), club deportivo de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Club Atlético Almirante Brown (Lules), club deportivo de Lules, provincia de Tucumán, Argentina.
 Club Atlético Almirante Brown (Malagueño), club deportivo de Malagueño, departamento Santa María, provincia de Córdoba, Argentina.
 Club Atlético Brown, club del fútbol de Adrogué, Buenos Aires, Argentina.
 Club Deportivo Jorge Gibson Brown, club del fútbol de Posadas, provincia de Misiones, Argentina.}
 Club Social y Atlético Guillermo Brown, club deportivo de  Puerto Madryn, provincia del Chubut, Argentina.
 Sede social del Club Almirante Brown, sede social en San Justo, Partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina.
 Universidad de Brown en Providence, Estados Unidos.

Música 
 Brown, álbum de P.O.D.
 Brown Sugar, tema de los The Rolling Stones.
 How Now Brown Cow, álbum de la banda Cornbugs.

Miscelánea 
 ABB, corporación multinacional de Suiza.
 Brown Ale, tipo de cerveza de fabricación de Estados Unidos.
 Brownie Brown, compañía de videojuegos de Japón.
 Jackie Brown, película de 1997 dirigida por Quentin Tarantino.
 Misterioso señor Brown, el, obra de la escritora Agatha Christie.
 Paul Brown Stadium, estadio de fútbol americano de Estados Unidos.
 Síndrome de Brown-Séquard, cuadro clínico.
 Almirante Brown, acorazado de la Armada de la República Argentina.

Enlaces externos